Sarlat peut se rapporter à :
 Sarlat-la-Canéda, commune du Sud-Ouest de la France, dont :
 Diocèse de Sarlat

Patronyme 

 Clémentine Sarlat, journaliste sportive française ;
 Gaston Sarlat (1854-1950), homme politique français.

Voir aussi 
 Sarla Thakral